Ви́ктор Ви́кторович Ма́зинг (, ) — советский и эстонский болотовед, геоботаник и эколог, популяризатор науки, доктор биологических наук (1969), академик Эстонской академии наук (1993). Почётный гражданин Тарту.

Биография 
Родился в Тарту 11 апреля 1925 года. С детства интересовался биологией, собирал коллекции бабочек. В 1946 году поступил в Тартуский университет, изучал орнитологию и этологию. Изучая птиц болот, заинтересовался болотоведением и изучением болотных экосистем. В 1951 году окончил Тартуский университет, после чего некоторое время работал лаборантом в Эстонской сельскохозяйственной академии.

С 1956 года Мазинг — сотрудник кафедры систематики растений и геоботаники в Тарту. В 1958 году стал кандидатом наук, с 1961 года преподавал в звании доцента. В 1969 году защитил диссертацию на соискание степени доктора биологических наук. В 1971 году Виктор Викторович стал профессором Тартуского университета.

В 1964 году Виктор Мазинг стал членом Московского общества испытателей природы.

Виктор Викторович Мазинг опубликовал более 600 работ на русском, эстонском, немецком и английском языках. Помимо экологии растений и болотоведения Мазинг также занимался изучением истории науки, геоэкологии, синэкологии, охраной природы. Наибольшую значимость для геоботаники представляют труды Виктора Викторовича по разработке концепции консорций, по смене парадигм фитоценологии.

В 1979 году В. В. Мазинг в соавторстве с М. С. Боч опубликовал сводку «Экосистемы болот СССР», важнейшую работу по болотоведению. Также он был составителем 3-го тома эстонского учебника Botaanika.

С 1969 по 1980 Мазинг был редактором Эстонской энциклопедии, также был главным редактором Эстонской детской энциклопедии. Он написал 6 книг для детей, среди которых «» (1985) получила первую премию на эстонском конкурсе детской книги, Литературную премию Эстонской ССР имени Юхана Смуула (1985).

Виктор Викторович неоднократно путешествовал по Европе, Индии и Австралии. В 1993 году Виктор Мазинг был избран академиком Эстонской академии наук. Став почётным профессором в университете, продолжал изучение болот. В 1996 году ему был присуждён Орден Государственного герба 3 класса.

В последние годы жизни В. В. Мазинг планировал издать серию статей о советских и российских болотоведах, однако успел издать только биографическую справку Р. И. Аболина.

Скончался В. В. Мазинг в Тарту 18 марта 2001 года, похоронен на кладбище Раади.

Некоторые научные публикации

Примечания

Литература 
 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники СССР
Ботаники Эстонии
Геоботаники
Экологи Эстонии
Лауреаты Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула
Экологи СССР
Академики АН Эстонии
Почётные граждане Тарту
Похороненные на кладбище Раади